

Persone 
 Jonas Baumann (1986) – arrampicatore tedesco
 Jonas Baumann (1990) – sciatore svizzero